Посольство России в Швейцарии — дипломатическое представительство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации, находящееся в столице альпийского государства, городе Берне.

История российско-швейцарских отношений

История дипломатических отношений между Россией и Швейцарией насчитывает почти двести лет. Первым послом России в Швейцарии был видный российский дипломат И.А. Каподистрия, который возглавил российское Посольство в 1814 году. Он  непосредственно участвовал в работе над проектом Конституции Швейцарской Конфедерации. Его же рукой были подписаны заключительные документы Венского конгресса 1815 года, провозглашавшие Российскую империю одним из гарантов швейцарского нейтралитета .

История дипломатических отношений между СССР и Швейцарией имеет различные периоды подъёмов и спадов. С 1918 года по 1946 год дипломатические отношения были разорваны.
Лишь после окончания холодной войны отношения между двумя странами стали развиваться, охватывая различные сферы жизни: политика, экономика, взаимные инвестиции, культура, спорт, туризм.

Здание посольства
За всю  историю присутствия российской дипломатической миссии в Швейцарии она неоднократно меняла своё местоположение. К 1917 году русское посольство, казалось, надолго обосновалось в Берне на Шваненгассе, 4. Однако революционные события  в России и последующие три десятилетия отсутствия официальных дипломатических отношений между Берном и Москвой привели к утрате этого адреса. После восстановления дипломатических отношений в 1946 году встал вопрос о постоянном размещении посольства.  Окончательно этот вопрос был решён в 1948 году, когда было арендовано здание для посольства СССР. Позднее в 1965 году этот особняк с усадьбой на Бруннадернрайн, 37 был выкуплен под посольство СССР. После распада СССР здесь расположилось посольство России, т.к. 

Здание посольства было построено в 1911 году и представляет собой  образец «бернского барокко» – с прилегающими флигелями и небольшим, спускающимся к реке Ааре парком .

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт посольства Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации

См. также 
Список послов России и СССР в Швейцарии

Ш
Берн
Российско-швейцарские отношения